Decimi, família romana
Numeri Decimi, ciutadà samnita de Bovianum
Gai Decimi, magistrat romà, ambaixador i pretor
Marc Decimi, ambaixador roma
Luci Decimi, ambaixador romà 
Gai Decimi, magistrat romà i membre del partit pompeià.